

Persone 
 Alberto Oliverio – neurobiologo italiano
 Alessandro Oliverio – pittore italiano
 Gerardo Mario Oliverio – politico italiano
 Maria Oliverio – brigante italiana
 Nicodemo Nazzareno Oliverio – politico italiano

Altro 
 Palazzo Oliverio – edificio storico di San Giovanni in Fiore

Pagine correlate 
 Olivero
 Oliviero (disambigua)

Altri progetti